Schölermann oder Schoelermann ist der Name von

 Hans Schoelermann (1890–1969), deutscher Schauspieler
 Jana Schölermann (* 1987), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin 
 Julius Schölermann (1846–1895), deutscher Autor, siehe St. Pauli Theater#Geschichte
 Marc Schölermann (* 1971), deutscher Regisseur
 Thore Schölermann (* 1984), deutscher Schauspieler
 Wilhelm Schölermann (1865–1923), deutscher Kunsthistoriker und Schriftsteller 

Siehe auch:
 Familie Schölermann, Familienserie im deutschen Fernsehen